Saints of Los Angeles — дев'ятий студійний альбом американської групи Mötley Crüe, який був випущений 24 червня 2008 року.

Композиції 
 L.A.M.F. - 1:23
 Face Down in the Dirt - 3:44
 What's It Gonna Take - 3:45
 Down at the Whisky - 3:50
 Saints of Los Angeles - 3:40
 Mutherfucker of the Year - 3:55
 The Animal in Me - 4:16
 Welcome to the Machine - 3:00
 Just Another Psycho - 3:36
 Chicks = Trouble - 3:13
 This Ain't a Love Song - 3:25
 White Trash Circus - 2:51
 Goin' Out Swingin' - 3:27

Джерела 
 Saints of Los Angeles  allmusic
 Saints of Los Angeles  last.fm

Альбоми Mötley Crüe
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми